Ekecrantz är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Ekecrantz, flera personer
 Carl Ekecrantz (1811–1889), svensk läkare
 Carl Ekecrantz (1870–1923), svensk läkare
 Olof Ekecrantz (1897–1965), svensk jurist 
 Otto Ekecrantz (1854–1934), svensk läkare
 Thor Ekecrantz (1856–1939), svensk apotekare
 Walter Ekecrantz (1841–1894), svensk läkare